Jacinto (span. für Hyazinth) bezeichnet:

 Jacinto (Vorname), spanischer oder portugiesischer männlicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jacinto (Arkansas)
 Jacinto (Kalifornien)
 Jacinto (Mississippi)
 Jacinto (Nebraska)
 Jacinto City (Texas)

Weitere Orte:

 Jacinto (Minas Gerais), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Jacinto Vera, Stadtviertel (Barrio) der uruguayischen Hauptstadt Montevideo

Jacinto ist der Familienname folgender Personen:

 António Jacinto (1924–1991), angolanischer Dichter
 António de São Jacinto, portugiesischer Dominikaner
 Elisabete Jacinto (* 1964), portugiesische Rallye-Raid-Fahrerin
 Emilio Jacinto (1875–1899), philippinischer Revolutionär 
 Manny Jacinto (* 1987), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:

 San Jacinto